Rejon iwankowski (ukr. Іванківський район, Iwankiwśkyj rajon) – jednostka administracyjna w składzie obwodu kijowskiego Ukrainy.

Powstał w 1923 roku. Ma powierzchnię 3616 km2 (jest to największy rejon na Ukrainie) i liczy około 30 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Iwanków.

W skład rejonu wchodzą 1 miejska rada, 1 osiedlowa rada oraz 26 silskich rad, obejmujących 80 wsi.

Miejscowości rejonu

Przypisy